Winick ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Winick († 2015), US-amerikanischer Anthropologe, Soziologe und Autor
 Gary Winick (1961–2011), US-amerikanischer Regisseur
 Herman Winick (* 1932), US-amerikanischer Physiker
 Judd Winick (* 1970), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner

Siehe auch:

 Winnick